Песо́чный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Песочный переулок — переулок в Вичуге.
 Песочный переулок — переулок в Иваново.
 Песочный переулок — переулок в посёлке Сухая Река Авиастроительного района Казани.
 Песочный переулок — переулок в Москве.
 В Новосибирске:
 Песочный переулок;
 1-й Песочный переулок.
 Песочный переулок — переулок в Пятигорске.
 Песочный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Песочный переулок — переулок в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Песочный переулок (Володарский);
 Песочный переулок (Горелово).
 Песочный переулок — переулок в Саранске.
 Песочный переулок — переулок в Смоленске.
 Песочный переулок — переулок в Сочи.
 В Таганроге:
 Песочный переулок;
 1-й Песочный переулок;
 2-й Песочный переулок;
 3-й Песочный переулок.
 Песочный переулок — переулок в Твери.
 Песочный переулок — переулок в Томске.
 Песочный переулок — переулок в Хвойной.
 Песочный переулок — переулок в Челябинске.

Украина 
 В Одессе:
 4-й Песочный переулок
 5-й Песочный переулок

См. также 
 Песочная улица
 Песочная набережная
 Песчаный переулок